Біломо́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь Білого моря.

 Біломорська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Біломорська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Біломорська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Біломорська вулиця — вулиця в місті Київ.
 У місті Луганськ:
 1-а Біломорська вулиця;
 2-а Біломорська вулиця;
 3-я Біломорська вулиця.
 Біломорська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Біломорська вулиця — колишня назва вулиці Білоцерківська у місті Кам'янське.
 Біломорська вулиця — колишня назва вулиці Морська у місті Кривий Ріг.

Вулиці